Xian oder Xi’an steht für:

 Xi’an (chinesisch 西安市, Pinyin Xī’ān Shì), Stadt in der Provinz Shaanxi, China
 Xian (Cangzhou) (chinesisch 獻縣 / 献县, Pinyin Xiàn Xiàn), Kreis der bezirksfreien Stadt Cangzhou, Provinz Hebei, China
 Xi’an (Liaoyuan) (chinesisch 西安区, Pinyin Xī’ān Qū), Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Liaoyuan, Provinz Jilin, China
 Xi’an (Mudanjiang) (chinesisch 西安区, Pinyin Xī’ān Qū), Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Mudanjiang, Provinz Heilongjiang, China
 Xi’an (Dawa) (西安镇), Großgemeinde im Kreis Dawa in der chinesischen Provinz Liaoning
 Xi’an (Haiyuan) (西安镇), Großgemeinde im Kreis Haiyuan im chinesischen Autonomen Gebiet Ningxia
 Xi’an (Taoyuan) (西安镇), Großgemeinde im Kreis Taoyuan in der chinesischen Provinz Hunan
 Xi’an (Gucheng) (西安街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Gucheng von Lijiang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xian (Mythologie) (chinesisch 仙 / 仚 / 僊, Pinyin xiān), Unsterblicher des religiösen Daoismus
 (2387) Xi’an, Asteroid des Hauptgürtels
 Stelenwald von Xi’an (西安碑林, Pinyin Xī’ān Bēilín), Museum für Stelen und Steinskulpturen in der Stadt Xi’an, China
 Xi’an Aircraft, chinesischer Hersteller von Flugzeugen und Autobussen
 Xian Qinhuan Automobile, chinesischer Automobilhersteller

Xian ist der Name folgender Personen:
 Han Xiandi  (chinesisch 漢獻帝 / 汉献帝, Pinyin Hàn Xiàndì; 181–234), Kaiser der chinesischen Han-Dynastie
 Xian (Dame), auch Dame von Qiaoguo (chinesisch 冼夫人, Pinyin Xiǎn Fūrén; 512–602), Adlige aus dem Volk der Li

Xian ist der Familienname folgender Personen:
 Xian Hui (* 1958), chinesische Politikerin
 Xian Xinghai (1905–1945), chinesischer Komponist

-xian (chinesische Silbe ), in der Bedeutung von Kreis (China)
 eine die Verwaltungseinheit kennzeichnende, dem eigentlichen Ortsnamen von solchen aus bloß einem Schriftzeichen oft angehängte Silbe, vgl. z. B. 'Yixian' (für Yi) oder 'Suxian'  (für den ehemaligen Kreis Su)